Aiszkhinész (sziküóni türannosz)
Aiszkhinész (athéni szónok)
Aiszkhinész (milétoszi szónok)